Гимназия № 44 города Твери — общеобразовательное учреждение, расположенное в Московском районе города Твери с профильным обучением (после 9 класса).

История гимназии 
В 1973 году школа № 44 была построена в микрорайоне Южный. Первым её директором стала Плетенская Любовь Степановна. Именно благодаря ей сложились основные традиции гимназии.
С 1976 по 1988 школой руководил Заслуженный учитель Российской Федерации Лемешев Иван Степанович, без его усилий школа не стала бы одной из лучших в городе.
Николай Степанович Марков стал третьим директором. При нём в 1994 году школе №44 было присвоено почётное звание гимназии. В данный момент директором является Людмила Ивановна Дровосекова

Символы гимназии

Флаг 
Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделенное по вертикали на 3 части (полосы), левую - жёлтую, среднюю - зелёную и правую – красную, ширина которых составляет, соответственно, 1/6, 1/6 и 2/3 ширины флага.
На правой (красной) полосе флага изображена серебряная сова, держащая в лапах золотой ключ, бородка которого образована из цифр 44.

Герб 
 Герб является собственностью школы-гимназии №44 как юридического лица, служит её символом и используется во всех школьных документах (бланки, визитные карточки, печати, экслибрисы и т.д.).
 Герб школы-гимназии №44 не может быть изменён как в целом, так и в частности без согласования с администрацией школы в лице её директора.
Автор герба В.И. Лавренов. Художник В.Э. Зименс
Герб утверждён на заседании коллегии Всероссийского Геральдического общества от 19 декабря 1993 г. и внесён в Гербовый Матрикул ВГО за №146.

Описание герба 
В червлёном щите серебряная сова, держащая в лапах золотой ключ, бородка которого образована из цифр 44. Щит увенчан рыцарским решедчатым шлемом, коронованным червлёной просветительской короной. Намет червлёный и изумрудный, подбитый золотом. Девиз "DOCENDO DISCIMUS" (обучая — учимся) — золотые буквы на лазоревой ленте.

Преподавательский состав 
В школе на данный момент работают 6 учителей с почётным званием «Заслуженный учитель РФ», 13 почетных работников общего образования и один заслуженный работник физической культуры РФ.

Известные ученики

Выпуск 1990 года 
 Голубкова, Анна Анатольевна (р. 1973) — российский литературный критик, литературовед, прозаик, поэт.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 В Тверской гимназии 44 прозвенел последний звонок // Тверская жизнь
 Тверские полицейские поздравили школьников с Днем знаний // Тверская жизнь — 1 сентября 2011 года.
 В тверской гимназии № 44 отметят всемирный День культуры // Тверское информационное агентство. — 20 апреля 2012 года.
 Земля услышала голос Твери // Вече Твери.
 Гимназия № 44 Твери стала пилотной площадкой, реализующей новый стандарт для начальной школы // справочно-информационный портал Тверского региона.
 В гимназии № 44 прошел конкурс "Лучший урок письма"// Tvernews.ru
 В Твери прошёл Фестиваль гимназий, лицея и школ с углубленным изучением отдельных предметов// Безформата.ru
Страница Гимназии в социальной сети Facebook

Здания и сооружения, построенные в 1973 году в России
Школы Твери
Гимназии России